„Марсианско общество България“ (съкратено МОБ) е част от международната организация с нестопанствена цел „Марсианско общество“ (Mars Society), която се занимава с популяризиране и насърчаване изучаването на планетата Марс, което в крайна сметка да доведе до пилотиран полет и последващо установяване на постоянна колония там. Организацията е основана през 1998 година от д-р Робърт Зубрин, като бързо набира популярност и привлича подкрепата на много учени, писатели, режисьори, включително Ким Стенли Робинсън и Джеймс Камерън.

История 
Началото на Марсианско общество в България е поставено със създаването на 24 февруари 2012 г. на Фейсбук група от Михаил Матеев (настоящ председател на МОБ), която набира ентусиасти, които са готови да положат основите на организацията.

Проведено е Учредително събрание: 20 май 2012 г. в Софийски университет и е регистрирано като сдружение с идеална цел в обществена полза на: 4 юли 2012 г.

Проекти 
Марсианско общество България работи върху редица проекти, които са в различна степен на завършеност или планирани за бъдещо равитие:

Проект „Карти на Марс“ 
Проектът "Карти на Марс", статус – завъшен. За пръв път в България се издават карти на Марс на български език – Фотокарта карта показваща албедото на Марс и топографска карта на Марс. Марсианско общество – България предоставя по 1 комплект безплатни карти на Марс за всяка обществена библиотека и аеро/астродружество/клуб/обсерватория/планетариум.

Проект „Литературен конкурс“ 
МОБ организира литературен конкурс за лирика и проза под надслов „Когато хората пораснаха“.

ЛитКон 2012 
През 2012 година в конкурс участваха над 100 произведения в жанр проза и над 70 произведения в жанр лирика. Жури в състав Христо Блажев, Благой Иванов и Светослав Александров определи следните творби като отличени в литературния конкурс „Когато хората пораснаха“ за лирика и къс разказ за 2012 година, организиран от „Марсианско общество – България“:

Лирика 
 Първа награда: „Да помечтаем за Марс“ (Анка Дженкова) – грамота и парична награда от 150 лв.
 Втора награда: „Разцвет“ (Дияна Анг. Цветкова) – грамота и парична награда от 100 лв.
 Трета награда: „Прецесия на чувствата“ (Христина Б. Главанова) – грамота и парична награда от 60 лв.
 Поощрителна награда: „Марсианска мечта“ (Христина Б. Главанова) – грамота
 Награда за млад автор: „Обичам астрономия“ (Васил В. Николов – 17 години) – грамота и парична награда от 100 лв.

Проза 
Първа награда: „2084 и… други години“ (Камен П. Йорданов) – грамота и парична награда от 150 лв.

Втора награда: „Човки“ (Стефан Д. Станчев) – грамота и парична награда от 100 лв.

Трета награда: „Бункерите на Марс“ (Коста Ат. Сивов) – грамота и парична награда от 60 лв.

Поощрителна награда: „Покоряване“ (Ивайло Г. Иванов) – грамота (Това произведение участваше в съкратен вариант в конкурса за 2012 г. поради ограничението от 5000 думи. Ето го и пълния текст на „Покоряване“)

Награда за млад автор: „Букет от звезди за последното утро“ (Борислава Д. Тодорова – 17 години) – грамота и парична награда от 100 лв.

ЛитКон 2013 
През 2013 година за участие в конкурса бяха допуснати 75 произведения в жанр проза и 57 произведения в жанр лирика, като сред тях имаше творби на англо и испаноговорещи автори. Жури в състав Христо Блажев, Георги Караманев, Светослав Александров и Ивайло Иванов определи следните творби като отличени в литературния конкурс „Когато хората пораснаха“ за лирика и къс разказ за 2013 година, организиран от „Марсианско общество – България“:

Лирика 
Първа награда: ”Марсиански дневници: Битие“ (Георги Гаврилов) – грамота и парична награда от 150 лв.

Втора награда: „Звездно пътуване“ (Любка Славова) – грамота и парична награда от 100 лв.

Трета награда: „Марсианско дете“ (Маргарита Чапанова) – грамота и парична награда от 60 лв.

Поощрителна награда: „Мечта“ (Кирил Курукювлиев) – грамота

Награда за млад автор: „Небето над моя град“ (Александър Матаров – 15 г.) – грамота и парична награда от 100 лв.

Стихотворението „Моят дракон“ (Мартин Петков) получава поощрителната награда на Списание 8 – публикуване в сайта на списанието.

Проза 
Първа награда: не се присъжда

Втора награда: не се присъжда

Трета награда: „Серумът“ (Сибин Майналовски) – грамота и парична награда от 60 лв. + публикуване на разказа на страниците на Списание 8

Поощрителна награда: „Негостоприемен свят“ (Carlos Antonio Duarte Cano) – Грамота + публикуване на разказа в списание „Космос.БГ“

Поощрителна награда получават също разказите:

„Марсиански проблеми“ (Коста Сивов) – грамота

„Последен шанс“ (Далия Джасир Ал-Халил) – грамота

Награда за млад автор: „Да откраднеш спомен“ (Дафин Козарев – 17 г.) – грамота и парична награда от 100 лв.

5. Проект „Карта на Марс за всяко училище“, статус – текущ. 
„Марсианско общество – България“ желае да подари на всяко училище /включително частни училища, домашни ученици (хоумскулъри) и други образователни институции/ комплект карти на Марс.

Тъй като само училищата и университетите са повече от 2500, трябва да направим голям тираж и в тази връзка събираме дарения. При дарение над 10 лв. дарителят има право да получи, ако желае, по един комплект карти на Марс от първия тираж за всеки 10 лв. дарение.

Целта на проекта е издадените за пръв път на български език карти на Марс да стигнат до всяко българско училище/университет/кооператив/семейства с домашни ученици. За тази цел са необходими около 2500 лв.

Защо картите на Марс са важни и защо трябва да са във всяко училище?

Защото когато човек вижда нещо с очите си, е по-лесно да участва в него. Точните науки и инженерство (наричани на английски STEM) са основата на днешната и утрешната цивилизация.

По тази причина ние, от „Марсианско общество – България“ искаме да предоставим тези карти във всяко българско училище. Ако сте родител, помислете за децата си – в каква насока желаете те да се развиват.

Какво е направило „Марсианско общество – България“ дотук за този проект?

„Марсианско общество – България“ издири оригиналите на картите, свърза се със съставителя им и през 2012 година направи специализиран превод на български и печат на тези карти в оригиналния им мащаб и размер.

След като картите бяха отпечатани, направихме предложение до всички астрономически клубове/планетариуми/обсерватории и обществени библиотеки за по един безплатен комплект карти на Марс за техните посетители и читатели.

6. Проект "Субтитри на български език за филма „Mars Underground“ (2007)" 
страница на проекта на сайта на Обществото

Външни препратки 
  Официална страница на The Mars Society
 Официална страница на Марсианско общество България
 Фейсбук група на МОБ

Организации в София
Марс